Prvenstvo Jugoslavije u odbojci za sezonu 1988./89. je drugi put zaredom osvojio klub Vojvodina iz Novog Sada.

Prva liga

Ligaški dio

Doigravanje

Izvori 
 (srpski, ćirilica), Politika, izdanja ožujak - travanj 1989., Digitalna narodna biblioteka Srbije

1988-89